Кабаненко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кабаненко, Игорь Васильевич — украинский военачальник, адмирал ВМСУ.
 Кабаненко, Лидия Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.